Bełżec peut désigner.

Toponymie 
En Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin :
 Bełżec, une gmina rurale du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Bełżec, village et chef-lieu de la gmina de même nom,
 le Centre d'extermination de Bełżec, camp de la mort du régime nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale.